Днепр — многозначный термин.

Топонимы 
 Днепр (, ) — река, протекает по территории России, Белоруссии и Украины.
 Новый Днепр — рукав Днепра возле острова Хортица.
 Старый Днепр — рукав Днепра возле острова Хортица.
 Днепр (ранее Днепропетровск, Екатеринослав и Новороссийск) — город на Украине.
 Днепр — посёлок в Могилёвской области Белоруссии.

Спортивные клубы 
Украина
 «Днепр» — футбольный клуб из города Днепр, существовавал в 1918—2019 годах.
 «Днепр-2» — фарм-клуб.
 «Днепр-3» — фарм-клуб.
 «Днепр-1» — футбольный клуб из города Днепр, основан в 2017 году.
 «Днепр-75» — футбольный клуб из города Днепропетровск, существовавал в 2007—2010 годах.
 «Днепр» — женская футбольная команда из Днепропетровска, существовала в 1972—1994 годах.
 «Днепр-1» — женский футбольный клуб из города Днепр.
 «Днепр» — баскетбольный клуб из города Днепр.
 «Днепр» — футбольный клуб из города Черкассы.
 «Черкасский Днепр» — название футбольного клуба «Черкащина» из города Черкассы в 2014—2018 годах, существовал в 2010—2021 годах.
 «Днепр» — название футбольного клуба «Кремень» из города Кременчуг в 1960—1983 годах.

 Белоруссия
 «Днепр» — футбольный клуб из города Могилёв, существовал в 1960—2018 годах.
 «Днепр-2» — фарм-клуб.
 «Дняпро» — футбольный клуб из города Могилёв, образован объединением клубов «Луч» Минск и Днепр Могилёв, существовал в 2019 году.
 «Днепр-Могилёв» — футбольный клуб из города Могилёв, основан в 2020 году.
 «Днепр-Юни» — фарм-клуб.
 «Днепр» — название футбольного клуба «Макслайн» из города Рогачёв в 1988—1997 и 2017—2020 годах (в 2002—2006 — «Днепр-ДЮСШ-1»).
 «Надежда-Днепр» — название женского футбольного клуба «Надежда» из Могилёва в 2013—2015 годах, нынешнее название — «Днепр-Могилёв».
 «Вейно-Днепр» — название футбольного клуба  из Могилёва в 1999—2000 годах.
 Россия
 «Днепр» — футбольный клуб из Смоленска.
 «Днепр» — футбольный клуб из посёлка Холм-Жирковский Смоленской области.
 «Днепр» — футбольный клуб из посёлка Верхнеднепровский Смоленской области.

Сооружения 
 «Днепр» — станция метро в Киеве.
 «Днепр» — гостиница в Киеве.
 «Днепр» — гостиница в Черкассах.
 «Днепр-Арена» — футбольный стадион в городе Днепр.

Транспортные средства 
 «Днепр» — скорый фирменный поезд Приднепровской железной дороги, курсирующий по маршруту Днепр — Киев — Днепр.
 «Днепр» — первоначальное название грузовиков Кременчугского автомобильного завода.
 «Днепр-Е187» — украинский троллейбус.
 «Днепр» — мотоциклы Киевского мотоциклетного завода.
 «Дніпро» — второй трёхпалубный речной пассажирский теплоход проекта Q-031.
 «Днепр» — моторная лодка, выпускалась Херсонским судостроительным заводом с 1973 года до начала 1980-х годов.
 «Днепр» — ракета-носитель лёгкого класса, создана на базе межконтинентальных баллистических ракет РС-20 (SS-18 «Сатана»).
 ДФ-120 «Днепр» — дождевальная машина.

Прочая техника 
 Днепр — электронно-вычислительная машина.
 Днепр — марка советских магнитофонов производства Киевского завода радиоаппаратуры, впоследствии Киевский завод «Маяк» (1949—1970-е).
 Днепр (70РТП-2ЧМ) — портативная УКВ ЧМ радиостанция советского производства (1970-е годы).
 Днепр — радиолокационная станция, входящая в состав системы предупреждения о ракетном нападении.
 Днепр — украинский ЗРК средней дальности.
 Днепр («Днипро») — автоматизированная система управления Вооруженных сил Украины.

Прочее 
 «Днепр» — крупные общевойсковые учения Вооружённых Сил СССР, проходившие на территории Украинской ССР в 1967 году.
 «Днепр» — отряд мобильный особого назначения (ОМОН) ГУ Росгвардии по Смоленской области.
 «Днепр-1» — батальон специального назначения Министерства внутренних дел Украины, созданный 14 апреля 2014 года.
 Днепр — позывной космической экспедиции на космическом корабле Союз Т-7 к орбитальной станции Салют-7.
 «Днепр» («Сборная Днепропетровска») — украинская команда Высшей лиги КВН и «Лиги смеха».
 «Дніпро» — украинский литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал.
 «Дніпро» — киевское издательство.
 «Днепр» — еврорегион, созданный в 2003 году на территории Брянской области России, Гомельской области Белоруссии и Черниговской области Украины.
 Днепр (холодильник)

Археологическая культура 
 Днепро-донецкая культура — восточноевропейская субнеолитическая археологическая культура 5—3-е тыс. до н. э., переходная к земледелию.
 Среднеднепровская культура (3200—2300 до н. э.) — археологическая культура бронзового века в Среднем Поднепровье (нынешние юго-восток Белоруссии, юго-запад европейской России и север Украины).

См. также 
 Днепр-1
 Днепровец